Puiggari puede hacer referencia a: 

Puiggari, barrio del municipio de Libertador San Martín, departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina.
Estación Puiggari, estación de tren localizada en Puiggari. 
Juan Alberto Puiggari, sacerdote católico argentino.